Ufo eller UFO kan henvise til flere artikler:
 Ufo – forkortelse for 'uidentificeret flyvende objekt'
 Ufobortførelser – bortførelser foretaget af ovennævnte objekter
 Ufologi – læren om uidentificeret flyvende objekter

 UFO (film) – dansk børnefilm fra 2015 af Mads Lilkær.
 UFO (musiker) – Rapper og producer fra Danmark
 Ufo (pizza) – en pizza hvor fyldet er placeret mellem to bunde

Se også 
 UFO Yepha – Rapduo fra Danmark